Черен септември може да се отнася до:

 „Черен септември“ - палестинска паравоенна организация;
 Черен септември в Йордания - конфликт (септември 1970 - юли 1971) между палестински бойни организации и Хусейн, краля на Йордания.